Кубок Либертадорес 1987 — 28-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стал «Пеньяроль».

Четвертьфиналы

Группа 1

Группа 2

Плей-офф

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Полуфиналы

Группа A

Группа B

Финал

Плей-офф

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1987 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1987 на Торсиде

Футбол в Южной Америке в 1987 году
Кубок Либертадорес